Kasulin ist der Familienname folgender Personen:

 Aitana Kasulin, argentinische Komponistin und Musikpädagogin
 Aljaksandr Kasulin (* 1955), weißrussischer Mathematiker, Pädagoge und Politiker; Vorsitzender der Belarussischen Sozialdemokratischen Partei (Hramada)